Ana Gallay – giocatrice di beach volley argentina
 Claude Gallay – cestista francese
 Jacqueline Gallay – tennista francese
 Maurice Gallay – calciatore francese
 Olivia Gallay Bertrand – ex sciatrice alpina francese